2000 Голяма награда на Сан Марино е 20-о за Голямата награда на Сан Марино и трети кръг от сезон 2000 във Формула 1, провежда се на 9 април 2000 година на пистата Имола близо до град Имола, Италия.

Класиране

Състезание

Класиране след състезанието 

 Генерално класиране при пилотите

 Генерално класиране при отборите

Източници 
 

Голяма награда на Сан Марино